Boys () — многозначное понятие.

В музыке 
 Boys — песня американской группы «The Shirelles», известная благодаря кавер-версии группы «Битлз».
 Boys — песня Бритни Спирс.
 Boys — песня британской группы «The Maybes?».
 Boys (Summertime Love) — песня итальянской исполнительницы Сабрины Салерно.
 Boys — песня Charli XCX.
 The Boys — британская рок-группа.

Другое 
 Boys — английское противотанковое ружьё.
 «Пацаны» («The Boys») — американский телесериал 2019 года.

См. также 
 Boy — альбом группы U2.
 «Янг Бойз» (Young Boys) — швейцарский футбольный клуб из Берна.
 «Олд Бойз» (BSC Old Boys) — швейцарский футбольный клуб из Базеля.
 «Олл Бойз» (Club Atlético All Boys) — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса.
  — фамилия и топоним.
  — фамилия.